Донбаська операція (1919) — наступальна операція військ Червоної армії Південного фронту (13-та армія, Перша кінна армія та 8-ма армія) 18—31 грудня 1919 з метою розгрому Добровольчої армії й частини Донської армії генерала П.Краснова та визволення Донбасу.
 Донбаська операція (1941), в німецькій військовій історіографії Битва в Приазов'ї (29 вересня — 4 листопада 1941) — стратегічна оборонна операція радянських військ на південному фланзі радянсько-німецького фронту в ході операції «Барбаросса».
 Донбаська операція (1942) (7 — 24 липня 1942) — стратегічна оборонна операція радянських військ Південного та лівого крила Південно-Західного фронтів в ході проведення військами Вермахту операції «Блау» під час радянсько-німецької війни.
 Донбаська операція (1943) (13 серпня — 22 вересня 1943) — наступальна операція Червоної армії (Південний та Південно-Західний фронт) проти військ Третього рейху (група армій «Південь»).

Див. також 
 Битви та операції німецько-радянської війни
 Брянська операція
 Ростовська операція
 Тихвінська операція
 Харківська операція
 Дем'янська операція

Операції і битви радянсько-німецької війни